Ingersheim ([iŋəʁsaɪm]) es una comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, de la región del Gran Este.

Demografía

Patrimonio artístico y cultural 

 La Tour des Sorcières (Torre de las brujas) del siglo XII 
 Iglesia de Saint-Barthélémy

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE
 
 Plano de Ingersheim en Mapquest

Localidades de Alto Rin